Опенхайм може да се отнася за:

 Опенхайм
 Бертхолд Опенхайм
 Дейвид Опенхайм
 Йоахим Опенхайм